Otto Nowak ist der Name folgender Personen:

* Otto Nowak (Sänger, 1829) (1829–1883), deutscher Opernsänger und Theaterleiter
 Otto Nowak (Sänger, 1874) (1874–nach 1902), deutscher Opernsänger
 Otto Nowak (Maler) (1874–1945), österreichischer Maler